Pokrój – wygląd organizmów lub minerałów
 Pokroje – miasto na Litwie, dla którego stosowana jest czasami także nazwa Pokrój